La princesa Sofía de Suecia, duquesa de Värmland, nacida Sofia Kristina Hellqvist  (Danderyd, Suecia; 6 de diciembre de 1984), es princesa de Suecia por su matrimonio con el príncipe Carlos Felipe de Suecia, duque de Värmland. Es madre de los príncipes Alejandro, Gabriel y Julián, que ocupan el quinto, sexto y séptimo puesto en la línea de sucesión al trono sueco.

Biografía

Nacimiento 
Sofia Kristina Hellqvist nació en el Hospital de Danderyd, Estocolmo, el 6 de diciembre de 1984. Es hija de Erik Oscar Hellqvist, nacido en Dinamarca, y Marie Britt Rotman. A los seis años de edad, se trasladó con su familia a Älvdalen.

Sofia tiene dos hermanas: Lina Maria Hellqvist, nacida en enero de 1982 y Sara Helena Hellqvist, nacida en mayo de 1988.

Estudios y trabajo 
Estudió en Estocolmo, donde también trabajaba como camarera y modelo. A los 20 años hizo una sesión de fotos para la revista Slitz donde posaba vistiendo solamente la parte inferior de un bikini y una boa constrictor alrededor de su cuello. De este modo fue votada como Miss Slitz 2004 por los lectores de la revista.

Tras la elección de Miss Slitz 2004, a Hellqvist se le ofreció participar en el reality show Paradise Hotel del canal TV4, en el que llegó hasta la final. Durante su estancia en el programa mantuvo una disputa muy publicitada con otra concursante, Olinda Castielle. Al final Hellqvist tuvo la oportunidad de votar la salida de uno de los concursantes del show y nominó a Castielle.

En el año 2005 Sofía incursionó en la actuación participando en un corto sueco llamado Hej Torsten dirigido por Emil Mkrttchian, donde interpretó a una salvavidas llamada Beatrice Melin. Esta producción no alcanzó gran repercusión al momento de su estreno.

Finalizado el reality se mudó a Nueva York, donde estudió profesorado de yoga. Hellqvist también abrió su propio centro de yoga en Manhattan. Entre septiembre y octubre de 2009 Hellqvist viajó por Ghana e hizo trabajos voluntarios, ayudando a construir un centro para la mujer.

Desde 2010 Hellqvist ha pasado la mayor parte de su tiempo en Langa, Sudáfrica, con la organización Project Playground, un centro para niños huérfanos y víctimas de abusos, creado por ella misma y Frida Vesterberg.

Matrimonio y descendencia

Noviazgo y compromiso 
En agosto de 2010, la portavoz de la Casa Real, Nina Eldh, confirmó la relación entre Hellqvist y el príncipe Carlos Felipe, duque de Värmland, en un comunicado difundido por el palacio. En abril de 2011 la pareja se trasladó a un inmueble privado en Djurgården, Suecia. En junio del mismo año el palacio confirmó que la pareja convivía en Djurgården. 

El 27 de junio de 2014 anunciaron su compromiso matrimonial para el verano de 2015.

Boda 
La boda fue celebrada el 13 de junio de 2015 en la capilla del Palacio Real. Sofía llevó un vestido diseñado por la sueca Ida Sjöstedt y utilizó una diadema que le regalaron los reyes.

Después de la boda, los príncipes empezaron la reforma del que sería su nuevo hogar, Villa Solbacken. Se trata de una mansión ubicada en el este de Estocolmo, en el barrio de Djurgården, en la que residieron los tíos abuelos de Carlos Felipe, los príncipes Bertil y Lilian de Suecia. Sin embargo, se descubrió que la casa estaba repleta de asbesto, también conocido como amianto, sustancia que se utilizaba en la construcción en los años setenta y que fue prohibida en 1982 por su alta toxicidad. 

En el otoño de 2015, Carlos Felipe y Sofía se mudan al Pabellón de la Reina del Palacio Rosendal, en la misma zona residencial de Djurgården. Sin embargo, en abril de 2016 la portavoz de la Casa Real informó de un nuevo cambio de residencia de los príncipes, quienes se trasladaron hacia el Palacio de Drottningholm, lugar donde habitan los actuales reyes, aludiendo a motivos de seguridad.

Hijos 
El 15 de octubre de 2015, la casa real sueca emitió un comunicado en el que anunciaba que la pareja estaba esperando su primer hijo, previsto para abril de 2016. El 19 de abril de 2016, la princesa dio a luz a su primer hijo, un varón, en el hospital de Danderyd, Estocolmo. Dos días después del nacimiento, el Rey Carlos Gustavo anunció que el nombre del nuevo príncipe sería Alexander Erik Hubertus Bertil, y que ostentaría el título de duque de Södermanland.

En marzo de 2017, se anunció que la princesa Sofía estaba embarazada de su segundo hijo a través de un breve comunicado. El 31 de agosto de 2017, Sofia dio a luz a su segundo hijo en el mismo hospital en el que nació su primogénito un año antes. El rey de Suecia anunció el 4 de septiembre que el nombre del recién nacido era Gabriel Carl Walther, y que recibiría el ducado de Dalecarlia. 

La pareja anunció el 11 de diciembre de 2020 que estaban esperando su tercer hijo. Su tercer hijo, un varón, nació el 26 de marzo de 2021 en el hospital de Danderyd. Su nombre es Julian Herbert Folke y ostenta el título de duque de Halland.

 Alejandro Éric Huberto Bertil, duque de Södermanland, nacido el 19 de abril de 2016.

 Gabriel Carlos Walter, duque de Dalecarlia, nacido el 31 de agosto de 2017.

 Julián Herberto Folke, duque de Halland, nacido el 26 de marzo de 2021.

Princesa de Suecia 
Desde su matrimonio con el príncipe Carlos Felipe, Sofia participa con asiuduidad en diversos actos con su familia política, entre los que destacan la celebración del Día Nacional de Suecia, los cumpleaños del Rey y de la princesa heredera, las sesiones de apertura del parlamento, las ceremonias de los premios Nobel y otros compromisos familiares como los bautizos de sus sobrinos.

Con motivo de su boda, junto a su marido, crearon la Fundación Príncipe Carlos Felipe y Princesa Sofia (en sueco: Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse), para luchar contra el ciberacoso y el odio en redes sociales. Dicha Fundación se centra, sobre todo, en intentar erradicar el acoso en línea entre niños y jóvenes para crear un Internet más sano y agradable para todos.

El 1 de enero de 2016, fue nombrada presidenta honoraria del hospital privado de Estocolmo Sophiahemmet; cargo que desde 1972 ostentaba la princesa Cristina.

La princesa es, además, una de las fundadoras de la organización Project Playground, establecida en Sudáfrica. Dicha ONG, creada en 2010, tiene por objetivo mejorar las oportunidades de niños y jóvenes de 4 a 18 años en riesgo de exclusión social mediante su involucración en las distintas actividades que propone la organización.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 6 de diciembre de 1984 – 13 de junio de 2015: La Señorita Sofía Hellqvist.
 13 de junio de 2015 – presente: Su Alteza Real, la princesa Sofía de Suecia, duquesa de Värmland.

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (2015).
  Miembro de la Real Orden familiar del Rey Carlos XVI Gustavo (2015).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama gran cruz de la Orden del Halcón (Islandia, 17/01/2018).
 Dama gran cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 13/11/2018).
 Dama gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 07/09/2021).
 Dama gran cruz de la Orden del Mérito Civil del Reino de España (Reino de España, 16/11/2021).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de los Países Bajos, 11/10/2022).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Modelos femeninas de Suecia
Sofia Cristina Suecia
Familia Real Sueca
Consortes de miembros de la casa de Bernadotte
Damas de la Orden de los Serafines
Damas grandes cruces de la Orden del Halcón
Orden al Mérito de la República Italiana
Grandes cruces de la Orden del Mérito Civil
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Luteranos de Suecia
Nacidos en Danderyd
Nobles de Suecia del siglo XXI
Enfermeras
Enfermeras de Suecia